Ocotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ocotla, Veracruz, ort, Camerino Z. Mendoza, 
 Ocotla, Puebla, ort, Ixtacamaxtitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar